Plusieurs édifices religieux ont été nommés église Saint-Apollinaire, en général en référence à saint Apollinaire de Ravenne :
 l’église Saint-Apollinaire de Bolland en Belgique ;
 l’église Saint-Apollinaire de L’Argentière-la-Bessée en France ;
 l’église Saint-Apollinaire de Meximieux en France ;
 l’église Saint-Apollinaire de Remagen en Allemagne ;
 l’église Saint-Apollinaire de Saint-Apollinaire en France ;

Voir aussi 
 
 
 

Église dédiée à saint Apollinaire